Dies ist eine Liste der Universitäten in der Region Madrid:

Staatliche Universitäten 
 die Universität Complutense Madrid  umgangssprachlich „Universität Madrid“ (spanisch: Universidad Complutense de Madrid)
 die Universität Alcalá in Alcalá de Henares 
 die Autonome Universität Madrid,  (spanisch: Universidad Autónoma de Madrid)
 die Internationale Universität Menéndez Pelayo Madrid 
 die Nationale Fernuniversität Spaniens,  (spanisch: Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED)
 die Polytechnische Universität Madrid,  (spanisch: Universidad Politécnica de Madrid)
 die Universität Carlos III Madrid,  (spanisch: Universidad Carlos III de Madrid)
 die Universität Rey Juan Carlos Madrid  (spanisch: Universidad Rey Juan Carlos)

Private Universitäten 
 die Päpstliche Universität Comillas Madrid 
 die Fernuniversität Madrid  (span. Universidad a Distancia de Madrid; nicht zu verwechseln mit der nationalen Fernuniversität)
 die Universität Alfonso X el Sabio  (span. Universidad Alfonso X el Sabio, benannt nach König Alfons X.)
 die Universität Antonio de Nebrija  (span. Universidad Antonio de Nebrija)
 die Universität Camilo José Cela  (span. Universidad Camilo José Cela)
 die Europäische Universität Madrid  (span. Universidad Europea de Madrid)
 die Universität Francisco de Vitoria  (span. Universidad Francisco de Vitoria)

Siehe auch 
 Liste der Universitäten in Spanien

Weblinks 
 www.pasodecebra.net deutschsprachiger Studienführer Madrid

!
Madrid